Station Soest (Nederland), een station in Nederland
 Station Soest Zuid, eveneens in Nederland
 Station Soest (Duitsland), een station in Duitsland